Municipio Coxcatlán ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

* Municipio Coxcatlán (Puebla)
 Municipio Coxcatlán (San Luis Potosí)